Lein bezeichnet:

 Lein, Pflanzengattung

 Lein (Kocher), linker Zufluss des Kochers bei Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lein (Neckar), früher Gartach, linker Zufluss des Neckars bei Neckargartach, kreisfreie Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg

Lein ist der Familienname folgender Personen:
 Anatoli Jakowlewitsch Lein (1931–2018), sowjetisch-US-amerikanischer Schachgroßmeister
 Edgar Lein (* 1959), deutscher Kunsthistoriker
 Gerhard Lein (* 1944), deutscher Landespolitiker (Hamburg) (SPD)
 Günter Lein (1932–2017), deutscher Leichtathlet
 Hansjörg Lein (* 1953), evangelisch-lutherischer Superintendent von Wien
 Hermann Lein (1920–2006), österreichischer Widerstandskämpfer, Lehrer und Autor
 Irina Lein-Edelstein (1943–2018), russisch-deutsche Pianistin und Klavierpädagogin
 Konrad Lein (1907–1964), deutscher Politiker (KPD), MdBLV Rheinland-Pfalz
 Mahide Lein (* 1949), deutsche LGBT-Aktivistin
 Michael Lein (* 1965), deutscher Radiomoderator, Fernsehmoderator und Journalist
 Paul Lein (1899–1939), deutscher nationalsozialistischer Funktionär

 Uwe Lein (* 1955), deutscher Fußballspieler

-lein steht für:
 -lein, ein deutsches Verkleinerungssuffix, siehe Diminutiv

Siehe auch:
 Col du Lein
 Lain
 Leinbach
 Leinbächle
 Leine
 Leins
 Leyn
 Line